Дріб — дрібні свинцеві кульки, що вживаються в набоях для мисливської рушниці
 Дріб — часто повторювані, короткі, переривчасті звуки, що виникають від ударів по барабану або чомусь подібному
 Дріб у математиці — представлення числа або величини у вигляді ділення двох інших величин
 Дріб — діалектне позначення свійської птиці, а також маленьких дітей, дрібних тварин
 «Дріб» — анімаційний фільм 1972 року студії Київнаукфільм, режисер — Євген Сивокінь.

Джерела